Frédéric Monier ist der Name folgender Personen:

* Frédéric Monier (Politiker) (1842–1908), französischer Industrieller und Politiker
 Frédéric Monier (Historiker) (* 1966), französischer Historiker